Ada Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Township d'Ada, un township du comté de Kent dans le Michigan ;
 Township d'Ada, un township du comté de Dickey dans le Dakota du Nord ;
 Township d'Ada, un township du comté de Perkins dans le Dakota du Sud.

Homonymie de townships